Il disertore (The Defector) – romanzo di Daniel Silva del 2009
 Il traditore (The Defector) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation